Analamary (Tôlanaro), plaats in het zuiden van Madagaskar
 Analamary (Betroka), plaats in het zuiden van Madagaskar